Die Liste der Mannschaftskader der Division nationale (Schach) 2011/12 enthält alle Spieler, die in der luxemburgischen Division nationale im Schach 2011/12 mindestens eine Partie gespielt haben mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Die Zahl der gemeldeten Spieler war nicht begrenzt. Während der Schachklub Turm a Sprénger Matt Schëffleng mit 15 Spielern auskam, setzte die zweite Mannschaft von Gambit Bonnevoie 22 Spieler ein. Insgesamt kamen 136 Spieler zum Einsatz, von denen 9 alle Wettkämpfe mitspielten.

Punktbester Spieler mit 8 Punkten aus 9 Partien war Tornike Sanikidse (Le Cavalier Differdange). Serge Brittner (De Sprénger Echternach) und Slobodan Filipovic (Gambit Bonnevoie) erzielten je 7,5 Punkte aus 10 Partien, Anna Wagener und Yves Jadin (beide Cercle d'échecs Dudelange) erreichten je 7 Punkte aus 9 Partien.

Mit Igor Khenkin, Romain Édouard, Robert Hübner, Gerd Gnichtel, Wenke Henrichs (alle De Sprénger Echternach), Philipp Schlosser, Ilja Zaragatski, Jean-Paul Pettinger, Michel Risch (alle Le Cavalier Differdange), Liana Aghabekjan (Turm a Sprénger Matt Schëffleng) und Nadine Kremer (Cercle d'échecs Dudelange) erreichten 11 Spieler 100 %, wobei Zaragatski drei Partien spielte, Édouard und Schlosser je zwei, die übrigen genannten je eine.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom September 2011); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom September 2011); bei Spielern ohne Elo-Zahl ist die nationale Wertung eingeklammert angegeben
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom September 2011; ARM = Armenien, BEL = Belgien, BIH = Bosnien und Herzegowina, CRO = Kroatien, FRA = Frankreich, GEO = Georgien, GER = Deutschland, GRE = Griechenland, ISL = Island, ITA = Italien, LUX = Luxemburg, NED = Niederlande, SCO = Schottland, SRB = Serbien, SWE = Schweden, TUN = Tunesien
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

Cercle d'échecs Dudelange I. Mannschaft

De Sprénger Echternach

Le Cavalier Differdange

Gambit Bonnevoie I. Mannschaft

Schachklub Turm a Sprénger Matt Schëffleng

Esch Rochade Reine

Cercle d'échecs Dudelange II. Mannschaft

Gambit Bonnevoie II. Mannschaft

Anmerkungen 
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.
 Insgesamt 13 Spieler von Cercle d'échecs Dudelange und Gambit Bonnevoie wurden sowohl in der ersten als auch in der zweiten Mannschaft eingesetzt. Ihre Ergebnisse werden separat für beide Mannschaften aufgelistet.

Weblinks 
 Saisonübersicht beim Luxemburgischen Schachverband (französisch)

Schach (Luxemburg)
Schach 2011
Schach 2012
Wikipedia:Liste